Die Comarca Cáceres ist eine der zehn Comarcas in der Provinz Cáceres.

Die im Süden der Provinz gelegene Comarca umfasst 28 Gemeinden auf einer Fläche von  km².

Gemeinden

Nachweise 

Caceres